Esistono più comuni francesi con questo nome

Livry – Calvados
Livry – Nièvre
Livry-Gargan
Livry-Louvercy
Livry-sur-Seine